Een lijst met de leden van het hoofd- en dagelijks bestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Bestuursleden 
In dit overzicht zijn alle stemhebbende leden van het hoofdbestuur (normaal gedrukt) en dagelijks bestuur (vet gedrukt) in chronologische volgorde opgenomen, op basis van het jaar waarin zij verkozen werden. Adviserende of waarnemende bestuursleden komen in dit overzicht niet voor. (Sedert 1989 is er geen sprake meer van een dagelijks bestuur, maar alleen van een hoofdbestuur.)

Uitgesplitst per functie

Partijvoorzitters

Ondervoorzitters (vanaf 1999, vicevoorzitters)
 mr. P.J. (Pieter) Oud (1948–1949)
 mr. H. (Harm) van Riel (1949–1963)
 dr. H.J. (Johan) Witteveen (1963)
 drs. J.A.F. (Hans) Roelen (1963–1969)
 mr. H.P. Talsma (1969–1978)
 drs. H. Toxopeus (1978–1979)
 J. (Jan) Kamminga (1979–1981)
 E. (Liesbeth) Tuijnman (1981–1987)
 mr. I.W. (Ivo) Opstelten (1987–1993)
 drs. J. (Jan) Gmelich Meijling (1993–1994)
 R. Haafkens (1994–1999)
 S. (Sari) van Heemskerck Pillis-Duvekot (1999–2004)
 jhr. R.G.P. Sandberg tot Essenburg (1999–2000)
 ing. P.H. Tirion (2000–2001)
 M.G.J. (Mark) Harbers (2001–2005)
 mr. I.R. (Ina) Adema (2004–2008)
 Rogier van der Sande (2005–2008)
 drs. M.L. (Mark) Verheijen (2008–2012)
 Wiet de Bruijn (2012–2014)
 Robert Reibestein (2012–2014)
 Jeannette Baljeu (2014–2017)
 Eric Wetzels (2017–2020)
 Onno Hoes (2020–2022, 2022–heden)

Algemeen secretarissen
 mr. J. Rutgers (1948-1954)
 D.W. Dettmeijer (1954-1963) 
 jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford (1963-1967)
 mr. F. Korthals Altes (1967-1975)
 W.J.A. van den Berg (1975-1993)
 N.J. van Batenburg (1993-1994)
 ir. A.J. Korff (1996-2000)
 Marco Swart (2000-2006)
 Gert Scholtes (2006-2008)
 Judith Tielen (2008-2014)
 Stephanie ter Borg (2014-heden)

Penningmeesters
 J.L. Pierson Azn (1948-1951)
 S.J. van den Bergh (1951-1969)
 A.W.J. Caron (1969-1975)
 mevr. H.V. van Someren-Downer (1975-1977)
 H.J. Koster (1977-1981)
 mr. J. de Monchy (1981-1987)
 drs. P. Ressenaar (1987-1994)
 ir. A.J. Korff (1994-1996)
 jhr. R.G.P. Sandberg tot Essenburg (1996-1999)
 drs. M. Kuperus RC (1999-2004)
 Jan Dirk Smit (2004-2009)
 Mart van de Ven (2009-2013)
 drs. ing. Ger Jaarsma (2013-heden)

Partijvoorzitters